Косты́ль:

 Костыль — вспомогательное средство для поддержания веса человеческого тела при ходьбе.
 Костыль — гвоздь, крепёж, забиваемый в шпалы.
 Костыль — геральдическая фигура.
  — элемент шасси летательного аппарата.
 Костыль — в программировании, быстрое «уродливое» решение проблемы, иначе требующей долгосрочного и ресурсоемкого исправления.
 «Костыль» — разговорное название немецкого самолёта-корректировщика Henschel Hs 126 времен Второй мировой войны.